«Техас Рейнджерс» () — профессиональная бейсбольная команда, выступающая в Западном дивизионе Американской лиги МЛБ. Команда была основана в 1961 году под названием «Вашингтон Сенаторз» после того, как предыдущие «Сенаторы» переехали в Миннеаполис. В Вашингтоне клуб базировался до 1971 года. После окончания регулярного чемпионата команда переехала в Арлингтон, Техас. С 1994 года команда выступает на стадионе «Глоуб Лайф-парк». В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию новой арены «Глоуб Лайф-филд».

Всего клуб провёл в МЛБ 57 сезонов. «Рейнджерс» дважды выигрывали чемпионат Американской лиги, но проиграли обе Мировые серии, в которых участвовали (в 2010 и 2011 годах). Семь раз команда выигрывала чемпионат в своём дивизионе.

В списке приведены результаты выступления команды в регулярном чемпионате и плей-офф, лауреаты индивидуальных наград, вручаемых по итогам сезона, и данные о суммарной посещаемости домашних матчей команды. Данные в таблице приведены на 1 октября 2017 года.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения:

Условные обозначения:
 НГ — Новичок года;
 MVP — Самый ценный игрок;
 МГ — Менеджер года;
 Прочерк в графах «Плей-офф» и «Награды» обозначает отсутствие выступлений команды и индивидуальных призов по итогам сезона.

Суммарная статистика выступлений 
По состоянию на 10 января 2019 года.

Пояснения

Источники

Ссылки 
 Список сезонов «Техас Рейнджерс» на mlb.com
 Texas Rangers Team History & Encyclopedia
 Список сезонов «Техас Рейнджерс» на thisgreatgame.com

 
Техас Рейнджерс